Big Girls Don’t Cry bezeichnet:
 Big Girls Don’t Cry (Four-Seasons-Lied), Song von den Four Seasons (1962)
 Big Girls Don’t Cry (Fergie-Lied), Song von Fergie (2006)
 den internationalen Titel von Große Mädchen weinen nicht, einem Film aus dem Jahr 2002 mit Anna Maria Mühe und Karoline Herfurth